Traben bezeichnet:
 einen Stadtteil von Traben-Trarbach, einer deutschen Stadt an der Mittelmosel
 Tina von Traben, deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Trabrennsport, Kurzform